Никарагва има више значења:

 Никарагва
 Никарагва (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Никарагва (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Никарагва (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Никарагва (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику